

Geografia 
 Francia
 Les Authieux – comune nella regione della Normandia
 Les Authieux-du-Puits – comune nella regione della Normandia
 Les Authieux-Papion – comune nella regione della Normandia
 Les Authieux-sur-Calonne – comune nella regione della Normandia